Сезон 2007/08 стал для «Манчестер Юнайтед» 16-м сезоном в Премьер-лиге, а также 33-м сезоном в высшем дивизионе английского футбола. Сезон стал для клуба успешным: «Юнайтед» выиграл десятый чемпионский титул Премьер-лиги и третий Кубок европейских чемпионов («европейский дубль»). В домашних кубках клуб выступил менее удачно, проиграв «Портсмуту» в шестом раунде Кубка Англии, а также уступив «Ковентри Сити» в третьем раунде Кубка Футбольной лиги.

В феврале 2008 года клуб отмечал 50-ю годовщину мюнхенской авиакатастрофы, в которой погибло восемь игроков и три тренера «Юнайтед». 6 февраля 2008 года на «Олд Траффорд» прошла мемориальная служба, а центральный туннель (старый туннель для игроков) был назван «Мюнхенским туннелем». 10 февраля на «Олд Траффорд» состоялось Манчестерское дерби. Команды вышли на поле в ретро-комплекте футболок, на которых не было фамилий игроков и рекламы, только номера с 1 по 11 – в память о команде 1958 года.

Этот сезон также стал успешным для игроков «Юнайтед»: трое из них вошли в «команду года» по версии ПФА, а Криштиану Роналду выиграл шесть индивидуальных призов по итогам сезона, включая «золотую бутсу» Премьер-лиги (31 гол в чемпионате).

Форма 
Производителем формы для клуба в сезоне была компания Nike. Главным спонсором клуба, логотип которого был изображён на футболке, была компания AIG.

Предсезонные и товарищеские матчи

Обзор участия в турнирах

Суперкубок Англии

Премьер-лига 
См. также: Премьер-лига в сезоне 2007/2008

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Лига чемпионов УЕФА

Групповая стадия

Стадия плей-офф

1/8 финала 

<div id="Лион — Манчестер Юнайтед">

<div id="Манчестер Юнайтед — Лион">

1/4 финала 
<div id="Рома — Манчестер Юнайтед">

<div id="Манчестер Юнайтед — Рома">

Полуфинал 
<div id="Барселона — Манчестер Юнайтед">

<div id="Манчестер Юнайтед — Барселона">

Финал 

<div id="Манчестер Юнайтед— Челси">

Статистика выступлений игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака – указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Взяты в аренду

Отданы в аренду

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2007/08 на сайте StretfordEnd.co.uk 

2007/2008
2008
Манчестер Юнайтед
2008